Палежница може да се односи на:

 Палежница (Љиг), насеље у општини Љиг, Република Србија
 Палежница Горња, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Палежница Доња, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ